Аарон Соловонюк (англ. Aaron Solowoniuk, род. 21 ноября 1975, Онтарио) — барабанщик канадской рок-группы Billy Talent украинского происхождения.

Биография 
Соловонюк родился в Онтарио и стал заниматься ударными с ранних лет. Отец родом из Украины, а дедушки из Польши. Первую свою установку он получил в подарок от родителей.

В школе Аарон познакомился с Бенджамином Ковалевичем и Джоном Гэллантом, с которыми основал группу «To Each His Own» (каждому — своё). Спустя несколько лет троица встретила Иэна Ди’Са, уже вчетвером создав группу «Pezz». В 1999 году группа записала две демозаписи и «Watoosh!», первый альбом группы. Группа вскоре была переименована в «Billy Talent».

В марте 2006 года Аарон написал письмо фанатам группы о том, что он болен рассеянным склерозом. Песня «This Is How It Goes» повествует о борьбе Соловонюка с болезнью. В том же году он помог организовать концерт групп Billy Talent, Moneen и Alexisonfire в оперном театре Торонто. Выручка с билетов на концерт была пожертвована в канадский фонд борьбы с рассеянным склерозом.

Аарон женат, у него есть дочь Уиллоу и сын Нико.

2 февраля 2012 Аарону провели операцию на сердце. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 17 февраля.

В январе 2016 года, группа сообщила о том, что работает над новым альбомом, и Аарон не примет участие в записи нового альбома из-за состояния своего здоровья.

Ударники Канады
Украинцы в Канаде